Georg V. ist der Name folgender Personen:

 Georg V. (Georgien) (der Strahlende; um 1286–1346), König von Georgien
 Georg V. (Westgeorgien) († nach 1698), König von Westgeorgien
 Georg V. (Hannover) (1819–1878), König von Hannover
 Georg V. (Vereinigtes Königreich) (1865–1936), König von Großbritannien und Irland und Kaiser von Indien
 Ignatius Georg V. (Georg V. von Antiochia), Patriarch von Antiochia